Текуча — название населенных пунктов на Украине:

 Текуча (до 2019 г. — Текучее) — село в Косовском районе Ивано-Франковской области.
 Текуча — село в Уманском районе Черкасской области.